

Geografia
 Uis – località della Namibia

Sigle 
 Union International de Spéléologie – unione internazionale di speleologia
 Università industriale di Santander – università colombiana
 Universitetet i Stavanger – università norvegese
 University of Illinois at Springfield – università statunitense

Codici 
 uis – codice ISO 639-3 della lingua uisai